Siimer ist der Familienname folgender Personen:

Kristo Siimer (* 1999), estnischer Biathlet
Mart Siimer (* 1967), estnischer Komponist